

Новоіліково — село, Бакалинський район, Башкортостан
 Новоіліково — присілок, Благовіщенський район, Башкортостан

Див. також 
 Староіліково